Мучи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мучи, Иван (Иван Иванович Илларионов; 1895—1946) — чувашский писатель, литературный деятель.
 Кенеш Мучи (Геннадий Степанович Мальцев; 1929—1991) — чувашский писатель и поэт.
 Топоним 
 Мучи — деревня, Игринский район, Удмуртия, Россия